

Persone
Adam Crompton – schermidore statunitense
Ben Crompton – attore inglese
Bob Crompton – calciatore inglese
Geoff Crompton – cestista statunitense
Samuel Crompton – inventore inglese

Altro
Alistair Crompton – personaggio de Il matrimonio alchimistico di Alistair Crompton, romanzo  di Robert Sheckley